Корнеевка — село в Алексеевском районе Самарской области России. Входит в состав сельского поселения Герасимовка.

География 
Село находится в юго-восточной части Самарской области, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, на правом берегу реки Калманки, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к северо-востоку от села Алексеевки, административного центра района. Абсолютная высота — 88 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46 %, женщины — соответственно 54 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 208 чел.

Примечания 

Населённые пункты Алексеевского района (Самарская область)